Pedreira peut désigner :

Toponymes

Brésil 
Pedreira, ville située dans l'État de São Paulo ;
Pedreira, district qui tire son nom de la ville ci-dessus ;

Portugal 
Pedreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Felgueiras, située dans le district de Porto ;
Pedreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém ;

Hydrographie 
le Rio Pedreira, rivière du Brésil, qui coule dans l'État d'Amapá.

Homonymie de toponyme